Norbert Henke ist der Name folgender Personen:

* Norbert Henke (Manager) (1925–1997), deutscher Werftmanager 
 Norbert Henke (Richter) (* 1939), deutscher Jurist und Richter
 Norbert Henke (Handballtrainer) (* 1956), deutscher Handballtrainer